Евге́ний Афана́сьев:
 Афанасьев, Евгений Андреевич (1926—?) — искусствовед.
 Афанасьев, Евгений Васильевич (1952—2015) — российский учёный, физик, доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского БГТУ «Военмех», осужденный за госизмену в 2012 году.
 Афанасьев, Евгений Владимирович (род. 1947) — дипломат.
 Афанасьев, Евгений Иванович (1837—1897) — доктор медицины, профессор Киевского университета. Примечания